Тарантез — долина у верхоріччі Ізеру у Франції.
 Тарантез — муніципалітет у Франції, у регіоні Рона-Альпи, департамент Луара.
 Тарантез — порода великої рогатої худоби.